Амстердамский марафон 2010 состоялся в воскресенье 17 октября 2010 года в Амстердаме.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты у мужчин 
 Результаты у женщин 

Амстердамский марафон
2010 год в лёгкой атлетике